El término Marcación puede referirse a:
Marcación por tonos.
Marcación decádica por pulsos.
Lenguaje de marcación.
Marcación (náutica).
En lingüística, la marcación es la modificación morfonémica de una palabra para señalar particularidades.